Юзефович (варианты Йозефович, Иозефович; ) — польская, еврейская и караимская фамилия.

 Юзефовичи — польский дворянский род.

Известные носители 
 Иозефович, Александр Александрович — издатель газеты «Южный край».
 Юзефович, Алексей Николаевич (род. 1949) — украинский дирижёр.
 Юзефович, Борис Михайлович (1843—1911) — русский военный, государственный и общественный деятель.
 Юзефович, Виктор Аронович (род. 1937) — российский и американский музыковед и театровед.
 Юзефович, Виктор Владимирович (1817—1871) — действительный статский советник, управляющий государственными имуществами Вятской губернии.
 Юзефович, Владимир Михайлович (1841—1893) — тайный советник, член совета главного управления по делам печати Российской империи.
 Юзефович, Галина Леонидовна (род. 1975) — русский литературный критик и преподаватель.
 Юзефович, Григорий Яковлевич — российский педагог, автор пособий по воспитанию детей разного возраста.
 Юзефович, Дмитрий Михайлович (1777—1821) — русский военачальник, генерал-майор.
 Юзефович, Збигнев (1925—2016) — польский актёр и театральный педагог.
 Юзефович, Здзислав (род. 1939) — польский боксёр.
 Юзефович, Игорь Викторович (род. 1979) — российско-американский скрипач, концертмейстер Гонконгского филармонического оркестра, сын музыковеда В. А. Юзефовича.
 Юзефович, Иосиф Сигизмундович (1890—1952) — советский профсоюзный и общественный деятель.
 Юзефович, Лейла (род. 1977) — американская скрипачка.
 Юзефович, Леонид Абрамович (род. 1947) — русский писатель и историк, сценарист, автор детективных романов.
 Юзефович, Михаил Владимирович (1802—1889) — председатель киевской археографической комиссии.
 Юзефович, Моисей Александрович — врач, коллежский советник, автор ряда трудов по медицине.
 Ольгина (Юзефович), Ольга Николаевна (1867—1925) — русская оперная певица (драматическое сопрано).
 Ольгина (Юзефович), Ольга Феликсовна (1904—1979) — польская оперная певица (колоратурное сопрано), педагог.
 Юзефович, Павел Львович (1783—1818) — полковник, петербургский полицмейстер.
 Юзефович, Трофим Павлович (1840—1883) — русский дипломат.
 Юзефович, Фёдор Яковлевич (?—1863) — православный церковнослужитель, убитый восставшими поляками в 1863 году.
 Юзефович, Яков Давидович (1872—1929) — генерал-лейтенант, участник Белого движения в России.
 Юзефович, Ян Томаш (1669—1729) — польский писатель, профессор краковской академии.
 Юзефович, Януш (род. 1959) — польский режиссёр, певец, танцор и актёр.

Примечания